HMS Trinidad può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – schooner
  – cacciatorpediniere della classe S
  – incrociatore leggero della classe Crown Colony